Де́мель ():

 «Демель» () — венская кондитерская, расположенная на улице Кольмаркт во Внутреннем Городе.

Фамилия 
 Демель, Вальтер (род. 1935) — немецкий лыжник, призёр чемпионата мира, участник четырёх Олимпийских игр.
 Демель, Ги (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Демель, Ида (1870—1942) — немецкая писательница, вторая супруга Рихарда Демеля.
 Демель, Паула (1862—1918) — немецкая писательница, первая супруга Рихарда Демеля.
 Демель, Рихард (1863—1920) — немецкий поэт и писатель.